Ксенопулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ксенопулос, Георгий (1898—1980) — католический прелат, епископ.
 Ксенопулос, Григориос (1867—1951) — греческий писатель πрозаик XX века, драматург, журналист и издатель.